Albert Grisar kan syfta på:

* Albert Grisar (1808–1869), belgisk tonsättare
 Albert Grisar (1868–1930), belgisk seglare